Шпигун — фамилия. Известные носители:
 Шпигун, Геннадий Николаевич (1947—2000) — российский государственный деятель, генерал-майор милиции, полномочный представитель МВД РФ в Чеченской республике.
 Шпигун, Кирилл Олегович (род. 1970) — председатель правления банка Зенит.
 Шпигун, Лилия Константиновна (род. 1946) — российский химик, лауреат премии имени В. А. Коптюга РАН.
 Шпигун, Олег Алексеевич (род. 1946) — российский химик-аналитик, член-корреспондент РАН (2006).

Примечания